Goodenough peut désigner :

Toponyme 
 Goodenough, île de la province de Baie Milne en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 , cap situé en Antarctique.

Patronyme 
 Erwin Ramsdell Goodenough (1893-1965), historien américain des religions ; 
 James Graham Goodenough (1830-1875),  officier britannique de la Royal Navy ; 
 John B. Goodenough (1922-), professeur américain d'origine allemande et physicien du solide, prix Nobel 2019 de chimie ;
 Samuel Goodenough (1743-1827), évêque et naturaliste britannique dont l’abréviation botanique standard est Gooden.; 
 Ursula Goodenough (1943-), scientifique américaine.
 David Goodenough, personnage de fiction de la chaîne YouTube "Joueur Du Grenier", nommé à partir d'un développeur du même nom.

Homonymie de patronyme